RN11 oder RN 11 steht für:
 Route nationale 11, Nationalstraße in Frankreich
 RN11 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 11 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN11 (Mali), Fernstraße in Mali
 N11 (Niger), Fernstraße in Niger
 RN 11 (Zentralafrikanische Republik), Nationalstraße in der Zentralafrikanischen Republik